Гран-при Сан-Марино 2004 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 25 апреля 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Дженсон Баттон — 1:19,753
 Лучший круг: Михаэль Шумахер — 1:20,411
 Кристиано да Матта получил проезд через боксы за игнорирование синих флагов.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино